Avital je priimek več znanih oseb:

 Colette Avital (*1940), izraelska političarka
 Mili Avital (*1972), izraelska igralka
 Shumuel Avital (*1952), izraelski politik